Seinsmonismus steht für

 einen Begriff aus der islamischen  Mystik des Sufismus, siehe Wahdat al-wudschūd
 die philosophische oder metaphysische Position des Monismus des Seins, siehe Monismus